gmina Borów – dawna gmina wiejska w powiecie kożuchowskim/nowosolskim w województwie wrocławskim/województwie zielonogórskim
 gmina Borów – dawna gmina wiejska w powiecie brasławskim w ZCZW

Zobacz też 
 Borów (gmina)